Іванець — українське прізвище.

 Іванець Іван Йосипович
 Іванець Петро Петрович

Див. також 
 Іванець (значення)

Українські прізвища